Тоннель, туннель (, ):
 Тоннель — подземное сооружение, служащее для транспортных целей.
 Наклонный ход — наклонный тоннель для эскалатора, соединяющий станцию метрополитена глубокого заложения с вестибюлем.
 Железнодорожный тоннель.
 Тоннели — украшения, разновидность пирсинга.
Географические объекты
 Тоннель — посёлок при станции в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Тоннель — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Тоннель (клуб) — легендарный клуб электронной музыки в Санкт-Петербурге (1993).
В искусстве
 «Туннель» — книга о постройке туннеля под Атлантическим океаном, соединяющего Европу и Америку, автор Бернгард Келлерман.
 
 «» — телесериал, Республика Корея, 2017
 «Туннель» — телесериал, Великобритания—Франция, 2013

См. также 
 Туннелирование
 :Категория:Тоннели — список статей о тоннелях.

Примечания